Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale John Fitzgerald e Kim Warwick 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Pat Cash /  Paul McNamee (quarti di finale)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (semifinali)

 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)
 John Fitzgerald /  Kim Warwick (finale)
 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1984